De Primeira Liga 2010−2011 was het 77ste seizoen van de hoogste Portugese voetbalcompetitie waarin om de 90ste landstitel werd gestreden. Het ging van start op 13 augustus 2010 en eindigde op 14 mei 2011. 

Nieuwkomers waren SC Beira-Mar en Portimonense SC, die beide in het voorafgaande seizoen rechtstreeks naar de hoogste afdeling waren gepromoveerd. FC Porto veroverde voor de 28e keer de landstitel en werd voor de 25e keer competitie winnaar met een record voorsprong van 21 punten op nummer twee (SL Benfica).

Uitslagen

Eindstand

1FC Porto won dit seizoen ook de Portugese Beker, maar had zich middels het landskampioenschap al geplaatst voor de Champions League. Het Europa League ticket voor de bekerwinnaar schuift dan automatisch door naar de verliezend bekerfinalist en dat was Vitória Guimarães. Ook die club had al een ticket bemachtigd voor de Europa League middels de positie op de ranglijst. Omdat zij een voorrondeticket lager hadden schoof dat ticket door naar de club onder Vitória, CD Nacional.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2010/11 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Taça da Liga 2010/11
Segunda Liga 2010/11

Portugal 1
2011